Гимназија Светозар Марковић у Суботици.
Гимназија Светозар Марковић у Нишу.
Гимназија Светозар Марковић у Новом Саду.